El nombre Sancho IV puede referirse a:

 Sancho IV de Vasconia (Sancho Garcés, f. 955), duque de Vasconia (930-955).
 Sancho IV de Pamplona, el de Peñalén o el Noble (Sancho Garcés, 1039-1076), rey de Pamplona (1054-1076).
 Sancho IV de Castilla, el Bravo (1258-1295), rey de Castilla (1284-1295).